Lament (The Cure), nummer van The Cure op hun elpee Japanese Whispers (1983)
 Lament (Jon Anderson), een lied van Jon Anderson dat door Demis Roussos (1982) en Piet Veerman (1991) werd uitgebracht
 lament (Parsick/Reuter), muziekalbum van Stephen Parsick en Markus Reuter uit 2010
 Lament (band), White metal-band
 Lament (album van Ultravox), een album van de Britse band Ultravox
 Lament (song van Ultravox), een song op het gelijknamige album van Ultravox